

Акайський сільський округ — адміністративна одиниця, Алгинський район, Актюбинська область
 Акайський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область

Дивись також 
 Акай